Eugène-Jules-Charles Jordan, né le  dans le  de Paris et mort le  dans la même ville, est un général et historien français.

Biographie 
Issu d'une vieille famille protestante du canton de Vaud (Suisse), établie à Montbéliard puis à Paris, il est le second fils de Samson Jordan (1831-1900), ingénieur des mines, et de Corinne Merle d'Aubigné (1841-1930). Il entre à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr à vingt ans, formation qu’il complètera en étudiant à l’École de guerre (1901).

Charles Jordan fut successivement lieutenant au  d'infanterie (1895), capitaine au  de chasseurs à pied, puis détaché au  Bureau de l’État-major de l’Armée, chef de bataillon en 1914, lieutenant-colonel à l’état-major de la  Armée auprès du général Pierre Auguste Roques, puis officier d’état-major de la Mission militaire française en Pologne (1918-1919). 

Il est promu colonel en 1924, commandant du  d'infanterie  (1925), puis gouverneur de Dunkerque (1929). 

Promu général de brigade en 1930, il commande la  d'infanterie de l'Armée du Rhin jusqu’à sa retraite en 1933. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il consacre à la Croix-Rouge la majeure partie de son temps. 

Il obtient trois citations pendant la guerre 1914-1918 et est élevé à la dignité de commandeur de la Légion d’honneur en 1933, à titre militaire. Il décède à Paris le 

Marié à Marie-Antoinette Gallay, fille de Maurice Gallay (fils de Jules Gallay), chimiste et officier, et de Valentine Honegger, il est le père de six enfants, dont Maurice Jordan (1899-1976), ingénieur et président de Peugeot SA, ainsi que le beau-père de Jean Denis, ingénieur et industriel, fondateur des Toiles de Mayenne, et du banquier Charles Bungener.

Publications 

 César et Attila en Gaule: 3 énigmes historiques (1947)
 Louis XVII a-t-il été guillotiné ? (1950)
 Arioviste et les Germains chassés d'Alsace en 58 avant Jésus-Christ (éditions OPTA, 1951)

Distinctions

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Général français du XXe siècle
Historien français du XXe siècle
Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Commandeur de la Légion d'honneur
Naissance en juillet 1873
Naissance dans le 9e arrondissement de Paris
Décès en avril 1964
Décès à 90 ans